Hydrocotyle versteegii är en flockblommig växtart som beskrevs av William Botting Hemsley. Hydrocotyle versteegii ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
versteegii